Джеймс Ашворт (; 26 травня 1989, Корбі, Нортгемптоншир, Східний Мідленд, Англія, Велика Британія - 13 червня 2012, Нахрі-Сарадж,  Гільменд,  Афганістан) - британський солдат,  молодший капрал Гренадерської гвардії Британської армії. 
 Ян Ашворт - спортсмен, хокеїст ПАР.